Кадир Ходжич (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Хеккен».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Скене». В его составе прошёл путь от детских и юношеских команд до взрослой. 16 мая 2010 года дебютировал за основной состав клуба в матче третьего шведского дивизиона против «Тибру». Сезон 2011 года провёл в «Кинне», выступая во втором дивизионе. В ноябре 2011 года перешёл в «Эльфсборг», подписав с двухлетний контракт, где присоединился к молодёжной команде клуба.

В начале 2014 года вернулся в «Кинну», в составе которой провёл 20 матчей в третьем дивизионе. Затем выступал за «Муталу» и «Норрбю». В январе 2018 года стал игроком «Эскильстуны», заключив трёхлетнее соглашение. По итогам первого сезона вместе с командой занял третью строчку в турнирной таблице. В стыковых матчах с «Броммапойкарной» «АФК Эскильстуна» оказалась сильнее и вышла в Алльсвенскан. 31 марта 2019 года в первом туре против «Гётеборга» Ходжич дебютировал в чемпионате Швеции. Весной 2019 года вместе с командой дошёл до финала кубка страны, где в решающем матче разгромно проиграл «Хеккену». В итоговой таблице чемпионата клуб занял последнее место и вылетел в Суперэттан, а защитник подписал однолетний контракт с «Далькурдом».

25 августа 2020 года перешёл в «Мьельбю», заключи в склубом двухлетний контракт. Первую игру за клуб провёл 30 августа в домашней встрече с «Гётеборгом», появившись на поле после перерыва вместо Юнатана Тамими. В общей сложности за полтора года провёл в команде 44 матча, в которых забил 3 мяча.

19 февраля 2022 года перешёл в «Хеккен», подписав с клубом трёхлетний контракт. Дебютировал за основной состав в чемпионате страны 9 апреля в игре с «Дегерфорсом». Ходжич появился на поле на 80-й минуте вместо Кристоффера Лунна, а через четыре минуты ассистировал Ибрахиму Садику, забившему победный гол.

Достижения 
АФК Эскильстуна:
 Финалист Кубка Швеции: 2018/19

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хеккена»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Скене»
Игроки ФК «Кинна»
Игроки ФК «Мутала»
Игроки ФК «Норрбю»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Хеккен»